Alice Kober – accademica statunitense
 Amelie Kober – snowboarder tedesca
 Jeff Kober – attore statunitense
 Lars Kober – canoista tedesco
 Sebastian Köber – pugile tedesco
 Theodor Kober – ingegnere aeronautico e imprenditore tedesco